UNF steht für:

 Unified Fine Thread, vereinheitlichtes Feingewinde, siehe Unified Thread Standard
 United National Front, ehemaliges Parteienbündnis in Sri Lanka (2001–2010)
 University of North Florida, staatliche Universität in Jacksonville, USA

Abkürzung